Sublime (englisch für „erhaben“) steht für:

 das Erhabene
 Sublime (Band), eine ehemalige Punk-Band aus Kalifornien
 Sublime (Album), das dritte und letzte Studioalbum der Band
 Sublime (Film), ein Horrorfilm von 2007
 Sublime (2022), Filmdrama von Mariano Biasin
 Sublime Text, ein Text-Editor